ТДЖ — аббревиатура и сокращение:
 ТДж — терраджоуль
 ТДЖ — Таджикская железная дорога
 ТДЖ — Торговый дом «Ждановичи» — крупнейший в Белоруссии торговый дом